Bud(d)ic ou Bud(d)ig est un anthroponyme breton, dérivé du proto-celtique *boudi « gain, profit, victoire » (proche du gallois budd, du cornique budh, du vieil irlandais búaid, etc.), notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Budic (), roi légendaire d'Armorique ;
 Budic (), comte de Cornouaille ;
Budic (mort vers 1008/1019), comte de Cornouaille ;
 Budic (mort en 1038), comte de Nantes ;
 Budic (mort en 1049), évêque de Nantes ;
 Budic (mort vers 1065), évêque de Vannes.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom celtique